In Exile – cortometraggio del 1912 diretto da Fred Huntley
In Exile – cortometraggio del 1991 diretto da Rafi Pitts
In Exile – serie tv del 1998 creata da Tunde Babalola
In Exile – singolo dei Pineapple Thief del 2016